El Torneig d'Istanbul 2014, oficialment conegut com a İstanbul Cup 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 20 de juliol de 2014 a l'Enka Arena d'Istanbul, Turquia. Fou la primera edició des de 2010, el qual es va cancel·lar per poder albergar el WTA Tour Championships durant els anys 2011-2013.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014